Chloorfluorkoolstofverbinding
 Cristina Fernández de Kirchner, president van Argentinië
 Charles Foster Kane, personage uit Citizen Kane